Will Smith (acteur), Amerikaanse acteur en rapper
 Will Smith (catcher), Amerikaanse honkbal catcher (werper) voor de Los Angeles Dodgers in de Major League Baseball
 Will Smith (pitcher), Amerikaanse honkbal pitcher (werper) voor de Atlanta Braves in de Major League Baseball